Алтинкуль (з тюрк. «золоте озеро») — назва географічних об'єктів в Узбекистані:
 Алтинкуль — селище в Узбекистані, Республіка Каракалпакстан
 Алтинкуль — кишлак в Узбекистані, центр Алтинкульського району Андижанської області
 Алтинкуль — залізнична станція в Узбекистані, в селищі Канликуль, розташована на лінії Бейнеу—Тахіаташ

Див. також 
 Алтинколь